Гаши () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гаши, Ардиан (род. 1981) — норвежско-косоварский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Гаши, Шкельзен (род. 1988) — албанский футболист, полузащитник.